Wensley est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1898-1970), joueur de cricket anglais
 (1865-1949), officier de police britannique
Penelope Wensley (née en 1946), diplomate australienne
, pseudonyme de l'auteur anglais Henry Shapcott Bunce (1854-1917)

Prénom
 (né en 1984), joueur surinamien de football
 (né en 1943), homme d'affaires britannique
Wensley Pithey (1914-1993), acteur sud-africain

Toponyme

, hameau du Derbyshire
Wensley, village du Yorkshire du Nord

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme